Орландо Боррего Диас (, 3 марта 1936, Ольгин — 25 июня 2021) — кубинский революционер и экономист, член Движения 26 июля и Коммунистической партии Кубы, ближайший помощник Че Гевары по Национальному институту аграрной реформы (заместитель) и Министерству промышленности (заместитель министра), глава Министерства сахарной промышленности и советник Совета министров Кубы. Советник Николаса Мадуро.

Работы 
 El desarrollo de la industria azucarera en Cuba (1965)
 La ciencia de dirección, antecedentes y enfoques actuales (1987)
 El Che en el socialismo (1989)
 El Che del siglo XXI (1997)
 Che: El camino del Fuego (2001)
 Che: Recuerdos en ráfagas (2003)

Ссылки 
 Orlando Borrego

Революционеры Кубы
Министры Кубы
Члены Коммунистической партии Кубы
Экономисты Кубы
Че Гевара